Lebler ist der Familienname folgender Personen:

Brian Lebler (* 1988), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler
Edward Lebler (* 1958), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler
Michael Lebler (* 1986), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler